Славково — деревня в Обушковском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 3 улицы, переулок, зарегистрировано 9 садовых товариществ.

Находится примерно в 27 км на юго-восток от Истры, на левом берегу реки Беляны (приток реки Истры), высота над уровнем моря 161 м. Ближайшие деревни расположены восточнее: Писково, Воронино и Красный Посёлок. С Истрой деревня связана автобусным сообщением (автобус № 20, 21), а также с Москвой — маршрутное такси № 480 (от метро Щукинская).

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОБУШКОВСКОЕ
  ОБУШКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
 Сельское поселение Обушковское
 Славково на картах
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра